Alfredo Tena Garduño – calciatore messicano nato nel 1956
 Alfredo Omar Tena – calciatore messicano nato nel 1985